Shirley Fry ha battuto in finale Angela Buxton 6–3 6–1.

Teste di serie
 Louise Brough (semifinali)
 Beverley Fleitz (quarti di finale)
 Angela Mortimer (quarti di finale)
 Althea Gibson (quarti di finale)
 Shirley Fry (campionessa)
 Angela Buxton (finalista)
 Dorothy Knode (secondo turno)
 Shirley Bloomer (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1956